Colonia Nuevo Progreso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Nuevo Progreso, Guanajuato, ort, León, 
 Colonia Nuevo Progreso, Veracruz, ort, Tequila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar